Göppmannsbühl ist der Ortsname von

 Göppmannsbühl am Bach, Ortsteil der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Göppmannsbühl am Berg, Ortsteil der Gemeinde Speichersdorf, Landkreis Bayreuth, Bayern